Hromada est un nom ukrainien (, signifiant littéralement « regroupement », « assemblée » ou « communauté ») pouvant désigner :
 une commune ou une communauté territoriale d'Ukraine () ;
 Hromada, un parti politique ukrainien fondé en 1994.

Voir aussi 
  ;